Регишевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заборский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 14 км, до центра муниципального образования Красного — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Петряевская, Сверчковская, Сенюковская.

По переписи 2002 года население — 69 человек (33 мужчины, 36 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Регишевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района